Текорал има више значења:

 Текорал, Текорал Чико (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Текорал (Тенанго дел Аире), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Текорал (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Текорал (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику